Такамото () — японская фамилия и личное имя.

Люди 
Фамилия
 Такамото, Ивао (1925—2007) — американский мультипликатор и телепродюсер.
  (род. 1985) — японская актриса озвучивания и певица.
  (род. 1967) — японский футболист.
Имя
  (1523—1563) — даймё провинции Аки периода Сэнгоку.

См. также 
 
 Такимото